El nombre Yang Yu puede referirse a las siguientes personas:
Yang Yu, diplomático chino;
Yang Yu, nadadora china.